Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Fiacre (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence – directement ou, plus souvent, indirectement -  à saint Fiacre, moine évangélisateur irlandais du , herboriste et fondateur d’un monastère à Meaux.  

En particulier, de l’hôtel Saint-Fiacre, à Paris, où se louaient des voitures à traction hippomobile vient le nom (‘fiacre’) que l’on a donné à ce type de véhicule.

en  
Rue Saint-Fiacre, à Binche
Rue et Place Saint-Fiacre, à Charleroi
Rue Saint-Fiacre, à Florennes
Avenue Saint-Fiacre, à Mons
Rue Saint-Fiacre, à Namur
Rue Saint-Fiacre, à Walcourt

en  
Rue Saint-Fiacre, à Amiens
Boulevard Saint-Fiacre, à Château-Gontier
Place Saint-Fiacre, à Dijon
Avenue Saint-Fiacre, à Livilliers
 Rue Saint-Fiacre à Lyon
Place Saint-Fiacre, à Massy
Rue Saint-Fiacre, à Meaux
Place Saint-Fiacre, à Morlaix
 Rue Saint-Fiacre, à Nancy
Avenue Saint-Fiacre, à Orléans
 Rue Saint-Fiacre, à Paris
Avenue Saint-Fiacre, à Saint-Germain-en-Laye
Rue Saint-Fiacre, à Strasbourg

Voir aussi 

Fiacre Rue